Reihenschluss ist:

 in der Agronomie der Zeitpunkt, wenn sich die Pflanzen benachbarter Pflanzreihen gegenseitig berühren (etwa in der Kartoffel- oder Rübenkultur), siehe Reihenschluss (Pflanze);
 in der Elektronik eine bestimmte Bauart von Elektromotoren, siehe Reihenschlussmotor oder Repulsionsmotor.